Bill Ferrazzi – giocatore di baseball statunitense
Elio Ferrazzi – calciatore italiano
Ferruccio Ferrazzi – pittore e scultore italiano
Giuseppe Ferrazzi – storico della letteratura italiano
Pierpaolo Ferrazzi – canoista italiano
Ugo Ferrazzi – calciatore italiano